Cheops steht für

 Cheops, ägyptischer Pharao
 Cheops-Pyramide, größte der drei Pyramiden von Giseh
 Cheops (Mahfuz), Roman von Nagib Mahfuz
 CHEOPS (Weltraumteleskop), Weltraumteleskop der ESA
 Mount Cheops, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 (3362) Khufu, ein Asteroid
 Khufu Corrie, Bergkessel auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Khufu Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis